Писарра:
 Писарра () — город и район в Бразилии
 Писарра () — город и район в Испании (Андалузия)